Résultats détaillés de l'édition 2005 du tournoi de tennis professionnel masculin de Vienne. Cette dernière appartenant à la catégorie Int' Series Gold, s'est tenue du 10 au  sur dur en intérieur. C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 Ivan Ljubičić remporte son  en simple face à Juan Carlos Ferrero. C'est son .
 En double le format de la compétition de cette édition est atypique : les sets comportent 5 jeux (avec un tie-break (de 5 points) à 4-4).
 En double Mark Knowles et Daniel Nestor remportent le titre face à la paire israélienne Jonathan Erlich/Andy Ram. Il s'agit de leur  et  respetif.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Vienne
 Saison 2005 de l'ATP

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2005
Vienne
Sport en Autriche en 2005
Tennis en octobre 2005